Narva steht für:

 Narva (Stadt), eine Stadt in Estland
 die Narva (Fluss), estnisch-russischer Grenzfluss
 Narva (Leuchtmittel), der Name eines Leuchtmittelwerkes
 SG NARVA Berlin, der Name eines Berliner Sportvereins
 Narva (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mai Narva (* 1999), eine estnische Schachspielerin

Siehe auch:
 Narwa
 Schlacht um den Brückenkopf von Narva (Februar bis Juli 1944) 
 Schlacht bei Narva (1700)
 Belagerung von Narva (1704)

Abkürzung